Aminofenoli so organska spojina s formulo C6H4(OH)NH2. So tudi koristni reagenti za sintezo barvil 
in heterocikličnih spojin. Spojina ima rahlo hidrophiličen značaj, je v obliki belega praška z alkoholi in je zmerno topen, ponovno pa je kristaliziran z vročo vodo.

Fizikalne in kemijske lastnosti 
 barva: brezbarven
 oblika: beli prašek
 tališče: 174 °C
 gostota: 1.328 g/cm³

Kemične snovi